Batalla d'Abukir o del Nil, el 1798
 Primera batalla d'Abukir, el 1799
 Segona batalla d'Abukir, el 1801